Luotto ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Luotto (* 1950), US-amerikanisch-italienischer Schauspieler und Moderator
 Gene Luotto (zwischen 1925 und 1929–2011), US-amerikanischer Drehbuchautor und Synchronregisseur